Parce que, caractère typographique
 Parce que, album de Daniel Darc et Bill Pritchard (1988)
 Parce que (je t'aime), une chanson de Barbara
 Parce que, une chanson de Charles Aznavour
 Parce Que, parfum de Capucci, 1963

Homonymie de titre